Список сезонов и входящих в них эпизодов телесериала «Древние пришельцы» приведён в соответствие с данными официального сайта телеканала.

Обзор сезонов

Список серий

Пилот (2009)

Сезон 1 (2010)

Сезон 2 (2010)

Сезон 3 (2011)

Сезон 4 (2012)

Сезон 5 (2012–2013)

Сезон 6 (2013)

Сезон 7 (2014)

Сезон 8 (2014)

Сезон 9 (2014–2015)

Сезон 10 (2015)

Сезон 11 (2016)

Сезон 12 (2017)

Сезон 13 (2018–2019)

Сезон 14 (2019)

Сезон 15 (2020)

Сезон 16 (2020–2021)

Сезон 17 (2021)

Сезон 18 (2022)

Сезон 19 (2023)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Описание серий
 
 
 

Древние пришельцы